P-Serie steht für:

 Ebro P-Serie, Lkw-Modell der Marke Ebro, siehe Ford D-Serie
 Moto Guzzi P-Serie, Motorradbaureihe der Marke Moto Guzzi
 ThinkStation P-Serie, Workstation-Modellreihe von Lenovo

Siehe auch:
 System p (früher pSeries), Unix-Rechnerfamilie von IBM